Лудилово — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лудилово — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Лудилово — деревня в Торопецком районе Тверской области.